Lista 542 gmin w departamencie Żyronda we Francji.

 (CUB) Agglomeration community of Bordeaux, utworzone w 1966.
 (CAA) Agglomeration community of the Bay of South Arcachon, utworzone w 2002.

Gminy we Francji